Palazzolo Acreide, een gemeente in de Italiaanse provincie Syracuse (regio Sicilië)
 Palazzolo sull'Oglio, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia (regio Lombardije)
 Palazzolo dello Stella, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine (regio Friuli-Venezia Giulia)
 Palazzolo Vercellese, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli (regio Piëmont)